Dit is een lijst van planetoïden 5601-5700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 17 januari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (5601) - || 1991 VR || 4 november 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5602) - || 1991 VM1 || 4 november 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5603) Rausudake || 1992 CE || 5 februari 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (5604) - || 1992 FE || 26 maart 1992 || R. H. McNaught
|-
| (5605) Kushida || 1993 DB || 17 februari 1993 || S. Otomo
|-
| (5606) Muramatsu || 1993 EH || 1 maart 1993 || S. Otomo
|-
| (5607) - || 1993 EN || 12 maart 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5608) Olmos || 1993 EO || 12 maart 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5609) Stroncone || 1993 FU || 22 maart 1993 || A. Vagnozzi
|-
| (5610) Balster || 2041 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5611) - || 1943 DL || 26 februari 1943 || L. Oterma
|-
| (5612) Nevskij || 1975 TX2 || 3 oktober 1975 || L. I. Chernykh
|-
| (5613) Donskoj || 1976 YP1 || 16 december 1976 || L. I. Chernykh
|-
| (5614) Yakovlev || 1979 VN || 11 november 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (5615) Iskander || 1983 PZ || 4 augustus 1983 || L. G. Karachkina
|-
| (5616) Vogtland || 1987 ST10 || 29 september 1987 || F. Börngen
|-
| (5617) Emelyanenko || 1989 EL || 5 maart 1989 || E. F. Helin
|-
| (5618) Saitama || 1990 EA || 4 maart 1990 || A. Sugie
|-
| (5619) Shair || 1990 HC1 || 26 april 1990 || E. F. Helin
|-
| (5620) Jasonwheeler || 1990 OA || 19 juli 1990 || B. Roman, E. F. Helin
|-
| (5621) Erb || 1990 SG4 || 23 september 1990 || K. J. Lawrence
|-
| (5622) Percyjulian || 1990 TL4 || 14 oktober 1990 || E. F. Helin
|-
| (5623) Iwamori || 1990 UY || 20 oktober 1990 || A. Sugie
|-
| (5624) Shirley || 1991 AY1 || 11 januari 1991 || E. F. Helin
|-
| (5625) Jamesferguson || 1991 AO2 || 7 januari 1991 || R. H. McNaught
|-
| (5626) Melissabrucker || 1991 FE || 18 maart 1991 || Spacewatch
|-
| (5627) Short || 1991 MA || 16 juni 1991 || R. H. McNaught
|-
| (5628) Preussen || 1991 RP7 || 13 september 1991 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| (5629) Kuwana || 1993 DA1 || 20 februari 1993 || T. Hioki, S. Hayakawa
|-
| (5630) Billschaefer || 1993 FZ || 21 maart 1993 || J. B. Child
|-
| (5631) Sekihokutouge || 1993 FE1 || 20 maart 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (5632) Ingelehmann || 1993 GG || 15 april 1993 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (5633) - || 1978 UL7 || 27 oktober 1978 || C. M. Olmstead
|-
| (5634) Victorborge || 1978 VT6 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (5635) Cole || 1981 ER5 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (5636) Jacobson || 1985 QN || 22 augustus 1985 || E. Bowell
|-
| (5637) Gyas || 1988 RF1 || 10 september 1988 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (5638) Deikoon || 1988 TA3 || 10 oktober 1988 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (5639) Ćuk || 1989 PE || 9 augustus 1989 || J. Alu, E. F. Helin
|-
| (5640) Yoshino || 1989 UR3 || 21 oktober 1989 || M. Mukai, M. Takeishi
|-
| (5641) McCleese || 1990 DJ || 27 februari 1990 || E. F. Helin
|-
| (5642) Bobbywilliams || 1990 OK1 || 27 juli 1990 || H. E. Holt
|-
| (5643) Roques || 1990 QC2 || 22 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (5644) Maureenbell || 1990 QG2 || 22 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (5645) - || 1990 SP || 20 september 1990 || R. H. McNaught
|-
| (5646) - || 1990 TR || 11 oktober 1990 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5647) Sarojininaidu || 1990 TZ || 14 oktober 1990 || E. F. Helin
|-
| (5648) Axius || 1990 VU1 || 11 november 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (5649) Donnashirley || 1990 WZ2 || 18 november 1990 || E. F. Helin
|-
| (5650) Mochihito-o || 1990 XK || 10 december 1990 || A. Natori, T. Urata
|-
| (5651) Traversa || 1991 CA2 || 14 februari 1991 || E. W. Elst
|-
| (5652) Amphimachus || 1992 HS3 || 24 april 1992 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (5653) Camarillo || 1992 WD5 || 21 november 1992 || E. F. Helin, K. J. Lawrence
|-
| (5654) Terni || 1993 KG || 20 mei 1993 || A. Vagnozzi
|-
| (5655) Barney || 1159 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5656) Oldfield || 1920 TA || 8 oktober 1920 || W. Baade
|-
| (5657) Groombridge || 1936 QE1 || 28 augustus 1936 || K. Reinmuth
|-
| (5658) Clausbaader || 1950 DO || 17 februari 1950 || K. Reinmuth
|-
| (5659) Vergara || 1968 OA1 || 18 juli 1968 || C. Torres, S. Cofre
|-
| (5660) - || 1974 MA || 26 juni 1974 || C. T. Kowal
|-
| (5661) Hildebrand || 1977 PO1 || 14 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (5662) Wendycalvin || 1981 EL4 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (5663) McKeegan || 1981 EQ12 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (5664) Eugster || 1981 EX43 || 6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (5665) Begemann || 1982 BD13 || 30 januari 1982 || S. J. Bus
|-
| (5666) Rabelais || 1982 TP1 || 14 oktober 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (5667) Nakhimovskaya || 1983 QH1 || 16 augustus 1983 || T. M. Smirnova
|-
| (5668) Foucault || 1984 FU || 22 maart 1984 || A. Mrkos
|-
| (5669) - || 1985 CC2 || 12 februari 1985 || H. Debehogne
|-
| (5670) Rosstaylor || 1985 VF2 || 7 november 1985 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (5671) Chanal || 1985 XR || 13 december 1985 || CERGA
|-
| (5672) Libby || 1986 EE2 || 6 maart 1986 || E. Bowell
|-
| (5673) McAllister || 1986 RT2 || 6 september 1986 || E. Bowell
|-
| (5674) Wolff || 1986 RW2 || 6 september 1986 || E. Bowell
|-
| (5675) Evgenilebedev || 1986 RY5 || 7 september 1986 || L. I. Chernykh
|-
| (5676) Voltaire || 1986 RH12 || 9 september 1986 || L. G. Karachkina
|-
| (5677) Aberdonia || 1987 SQ1 || 21 september 1987 || E. Bowell
|-
| (5678) DuBridge || 1989 TS || 1 oktober 1989 || E. F. Helin
|-
| (5679) Akkado || 1989 VR || 2 november 1989 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (5680) Nasmyth || 1989 YZ1 || 30 december 1989 || R. H. McNaught
|-
| (5681) Bakulev || 1990 RS17 || 15 september 1990 || L. V. Zhuravleva
|-
| (5682) Beresford || 1990 TB || 9 oktober 1990 || R. H. McNaught
|-
| (5683) Bifukumonin || 1990 UD || 19 oktober 1990 || T. Urata
|-
| (5684) Kogo || 1990 UB2 || 21 oktober 1990 || T. Urata
|-
| (5685) Sanenobufukui || 1990 XA || 8 december 1990 || T. Nomura, K. Kawanishi
|-
| (5686) Chiyonoura || 1990 YQ || 20 december 1990 || M. Matsuyama, K. Watanabe
|-
| (5687) Yamamotoshinobu || 1991 AB1 || 13 januari 1991 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (5688) Kleewyck || 1991 AD2 || 12 januari 1991 || E. F. Helin
|-
| (5689) Rhön || 1991 RZ2 || 9 september 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (5690) - || 1992 EU || 7 maart 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5691) Fredwatson || 1992 FD || 26 maart 1992 || R. H. McNaught
|-
| (5692) Shirao || 1992 FR || 23 maart 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (5693) - || 1993 EA || 3 maart 1993 || Spacewatch
|-
| (5694) Berényi || 3051 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5695) Remillieux || 4577 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5696) Ibsen || 4582 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5697) Arrhenius || 6766 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5698) Nolde || 4121 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5699) Munch || 2141 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5700) Homerus || 5166 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels|}

Planetoïdenlijsten